Торбёрн, То́рберн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Торбёрн, Джун (1931—1967) — британская актриса и драматург.
 Торбёрн, Шона (род. 1982) — англоканадская баскетболистка.

Примечания